Инга Александровна Шантырь (род. 11 февраля 1934, Москва) — советская актриса театра и кино, журналистка, сценарист на ТВ, поэтесса.

Биография 
Инга Александровна Шантырь родилась 11 февраля 1934 года в Москве. В 1954 году  окончила Театральное училище имени Б. Щукина (класс преподавателей Орочко, Анна Алексеевна  и Катин-Ярцев, Юрий Васильевич ).

С 1955 года  работала в Московском областном драматическом театре им. А.Островского.

В 1957 году приглашена в Театр Советской Армии, где принимает участие во многих театральных постановках таких известных режиссёров, как Попов, Алексей Дмитриевич и Львов-Анохин, Борис Александрович. Снималась на киностудии Мосфильм у Гавриила Георгиевича Егиазарова и Анатолия Эфроса в следующих картинах:

Встреча на переправе (1963), режиссёр Егиазаров, Гавриил Георгиевич,

Строится мост (1965), режиссёр Егиазаров, Гавриил Георгиевич

Двое в степи (1964 г.), режиссёр Эфрос, Анатолий Васильевич.

«Банкир» (1964), режиссёр Виктор Рыжков

В 1973 году  ушла из театра Советской Армии и поступила на курсы журналистики в Центральный Дом журналиста. В 1975 году  по её сценарию выходит документальный фильм «Кому какое дело». Оставив карьеру киноактрисы и театральную сцену, работает и пишет сценарии ко многим телевизионным передачам. Её рецензии, статьи, стихи, рассказы и проза печатаются во многих известных журналах.

Выходит собственная книга монографии, стихов и рассказов.

Семья 
 Муж Инги Александровны — Черток, Леонид Михайлович, режиссёр Мосфильма.
 Сын Леонид — журналист, окончил сценарный факультет ВГИКа, долгое время работал на Мосфильме. Сейчас проживает в Архангельске, возглавляет информационное агентство RUSNORD.
 Внуки Олег и Максим Черток.

Ссылки 
http://kino-cccp.net/publ/24-1-0-7355

http://кино-театр.рф/teatr/acter/w/sov/242618/bio/

http://www.km.ru/kino/encyclopedia/vstrecha-na-pereprave

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Телевидение
Персоналии:Центральный театр Российской армии